Harsány kan syfta på följande platser:

Ungern 

 Harsány (ort), Borsod-Abaúj-Zemplén, 
 Villányi-hegység, bergskedja, Baranya, 

Robotskapade Ungernförgreningar